Перо може да се отнася за:

 Перо – рогово образувание на кожата при птиците, или създадено от него:
 Перо (инструмент) – инструмент за писане с мастило
 Перо (майка на Азоп) – майка на речния бог Азоп
 Перо (митология) – дъщеря на Нелей, съпруга на Биант
 Перо (издателство) – българско издателство
 Перо (списание) – българско списание
 Перо – град в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Милано
 Шарл Перо (1628–1703) – френски писател и фолклорист

Вижте също 
 Перото (пояснение)
 Перце
 Перу
 Перу ди Ковилян (1450–1530) – португалски пътешественик